Sumpter ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sumpter (Arkansas)
 Sumpter (Oregon)
 Sumpter (Town), Town(ship) im Sauk County, Wisconsin

Sumpter ist außerdem der Familienname von:
 Donald Sumpter (* 1943), britischer Schauspieler
 Jeremy Sumpter (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Tika Sumpter (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Sumpter Township